Multinationell kan avse:

Multinationellt företag – som är etablerade i flera olika länder.